Молоко́:
 Молоко — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих.
 Растительное молоко — напиток по подобию молочного продукта из растительного сырья.

Лингвистика 
 Молоко (Məlokwo) — язык в Северном Камеруне.
 Молоко — крайне плохая меткость стрельбы.

Искусство 
 «Молоко» — консервативный литературный журнал (основан в 1998 году).
 «Молоко» — рок-клуб в Санкт-Петербурге (1996—2005).
 «Молоко» — фильм Карена Оганесяна (Россия, 2021).

Персоналии 
 Темо, Молоко (1874—2009) — долгожительница из ЮАР.

Moloko 
 «Moloko» — британский музыкальный коллектив (1994—2006).
 «Moloko» — альбом рок-группы «Би-2» (2006).
 «moLOko» — песня Светланы Лободы (2020).

См. также 
 Молоки — мужские семенные железы и/или сперма рыб.
 Молокьо — коммуна в Италии, в регионе Калабрия.
 Лунное молоко — тип натёчных образований в пещерах.
 Птичье молоко (значения)
 Молочко (значения)